«Нефтяник» — название ряда футбольных клубов.
Россия
 Нефтяник (футбольный клуб, Бугульма)
 Нефтяник (футбольный клуб, Омск)
 Нефтяник (футбольный клуб, Отрадный)
 Нефтяник (футбольный клуб, Октябрьский)
 Нефтяник (футбольный клуб, Похвистнево/Бугуруслан)
 Нефтяник (футбольный клуб, Сызрань)
 Нефтяник (футбольный клуб, Урай)
 Нефтяник (футбольный клуб, Уфа)
 Нефтяник (футбольный клуб, Ярославль)
Белоруссия
 Нефтяник (футбольный клуб, Новополоцк)
Украина
 Нефтяник (футбольный клуб, Долина)
 Нефтяник (футбольный клуб, Дрогобыч)
 Нефтяник-Укрнефть (футбольный клуб, Ахтырка)
Азербайджанская ССР
 Нефтяник (футбольный клуб, Баку)

См. также